Aldea Santa María peut désigner :

 Aldea Santa María, localité argentine située dans la province de Córdoba ;
 Aldea Santa María, localité argentine située dans la province d'Entre Ríos.